Die 19.com English Open 2019 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2019/20 und wurden vom 14. bis 20. Oktober 2019 im K2 in Crawley in England ausgetragen. Nachdem es zuvor drei verschiedene Austragungsorte gegeben hatte, blieb das Turnier diesmal zum ersten Mal an selber Stelle. Dagegen änderte sich der Sponsor ein weiteres Mal. Auch bei der vierten Veranstaltung waren die English Open wieder der Auftakt zur Home-Nations-Serie mit vier Turnieren in den vier Landesteilen Großbritanniens.

Titelverteidiger war der Engländer Stuart Bingham, der allerdings in der zweiten Runde mit 1:4 am Chinesen Si Jiahui scheiterte. In einem rein englischen Finale besiegte schließlich Ex-Weltmeister Mark Selby seinen Konkurrenten David Gilbert mit 9:1. Das höchste Break des Turnieres spielte Tom Ford mit dem 153. offiziell anerkannten Maximum Break der Geschichte.

Preisgeld 
In der Saison 2019/20 wurden die Preisgelder erstmals um jeweils 39.000 £ für die Turniere der Home-Nations-Serie erhöht. Dabei ging es vor allem um eine Stärkung der Spieler auf den hinteren Rängen. Für diejenigen, die Runde 1 oder 2 überstanden, wurden jeweils 500 £ mehr ausgeschüttet, erreichte ein Spieler das Achtelfinale, waren ihm 1.500 £ zusätzlich sicher. Für die Top 8 des Turniers änderte sich nichts. Sollte ein Spieler alle vier Turniere der Serie in einer Saison gewinnen, so bekommt er zusätzlich einen Sonderpreis von 1 Million Pfund.

Turnierergebnisse 
Jedes Jahr vergibt der gastgebende Verband eines Home-Nations-Turnier zwei Wildcards an ausgewählte Amateurspieler. Eine davon ging in diesem Jahr an den englischen Juniorenmeister Mark Lloyd, die andere an Ryan Davies, den Sieger der Premier Junior Tour. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

WC = Wildcard-Spieler des englischen Verbands EASB

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

kl. = kampflos

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 
Im Achtelfinale gelang Tom Ford das 153. offizielle Maximum Break der Geschichte. Nach der UK Championship 2007 war es erst das zweite Mal, dass ein 147er Break in einem Entscheidungsframe gespielt wurde. Für Ford war es bereits das zweite Maximum in dieser Saison und sein fünftes insgesamt. Die 5.000 £ für das höchste Turnierbreak gingen an ihn. Im Verlauf des Turniers gelangen 41 Teilnehmern zusammen 71 Century-Breaks, 10 weniger als im Vorjahr. Die beiden Finalisten David Gilbert und Mark Selby waren mit 6 bzw. 5 Centurys am erfolgreichsten. Selbys erstes Century im Erstrundenmatch gegen Barry Pinches war das 600. seiner Karriere. In Runde 2 hob Shaun Murphy die Zahl seiner Centurys auf die Marke von 500. Damit nehmen sie die Plätze 6 und 8 der ewigen Rangliste ein. Außerdem überschritt Michael Holt als 35. Spieler die 200-Centurys-Marke.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2019
2019
Home Nations Series
Sportveranstaltung in Crawley